Schulz – niemieckie nazwisko pochodzące od średniowiecznego urzędu Schultheiß – sołtys.

Osoby 
 Adelbert Schulz – niemiecki wojskowy, generał major
 Alfons Schulz – polski duchowny katolicki, działacz narodowy na Pomorzu, senator III kadencji w II RP
 Alfons Schulz – niemiecki duchowny katolicki, profesor Państwowej Akademii w Braniewie i Uniwersytetu Wrocławskiego.
 Bastian Schulz – niemiecki piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Bruno Schulz – polski prozaik, grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki
 Bruno Schulz – niemiecki lekarz psychiatra i genetyk
 Charles Schulz – amerykański twórca komiksów
 Christian Schulz – niemiecki piłkarz
 Emil Schulz – niemiecki bokser, medalista olimpijski
 Ferdinand Schulz – niemiecki konstruktor lotniczy, lotnik sportowy
 Franz Gottfried Schulz – zbrodniarz hitlerowski, członek załogi niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen i SS-Oberscharführer
 Friedrich Schulz – niemiecki oficer Wehrmachtu w randze generała piechot
 Harry Schulz – volksdeutsch z Łobżenicy, zbrodniarz wojenny
 Heinrich Schulz-Beuthen – niemiecki kompozytor, pedagog i krytyk muzyczny
 Hieronim Schulz - polski lekarz, działacz społeczny, członek WOZZ
 Jerzy Piotr Schulz – toruński uczony
 Johann Abraham Peter Schulz – niemiecki kompozytor
 Józef Schulz – ksiądz, kanonik honorowy Kolegiaty Poznańskiej
 Karl Schulz – zbrodniarz hitlerowski, szef gestapo w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i SS-Hauptsturmführer
 Karl Richard Schulz – zbrodniarz nazistowski, członek załogi niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen i SS-Unterscharführer
 Leopold Schulz-Strasznicki – matematyk austriacki, profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 Markus Schulz – niemiecki didżej i producent muzyczny
 Martin Schulz – niemiecki polityk
 Michael Schulz – piłkarz niemiecki grający na pozycji środkowego obrońcy
 Otto Schulz – zbrodniarz hitlerowski, członek załogi obozu koncentracyjnego Dachau i SS-Untersturmführer
 Wenzel Schulz – pierwszy znany z imienia burmistrz Kłodzka
 Werner Schulz – niemiecki polityk, poseł do Bundestagu
 Wilhelm Schulz – as lotnictwa niemieckiego Luftstreitkräfte
 Willi Schulz – niemiecki piłkarz

Inne 
 (3524) Schulz – planetoida z pasa głównego asteroid
 Bruno Schulz – polski zespół rockowy

Zobacz też 
 Schultz
 Szulc